Стеван Марковић се може односити на:

 Стеван Марковић (1860—1945) професор универзитета
 Стеван Марковић трговац и градоначелник Земуна  
 Стеван Марковић (1895—1942) револуционар и партизански борац
 Стеван Марковић (1937—1968) телохранитељ глумца Алена Делона

Види још 
 Стефан Марковић (вишезначна одредница)